Ципринга — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Является частью Кумского водохранилища.

Общие сведения 
Площадь озера — 20 км², площадь водосборного бассейна — 86,4 км². Располагается на высоте 109,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на десять километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, часто скалистые.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает река Ципрингайоки, впадающая в Пяозеро.

К юго-восточной оконечности водоёма подходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000411102000000896.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Пяозера
Озёра Лоухского района